Францу́зский лу́ковый суп () — лук в бульоне с сыром и гренками (крутонами). Луковые супы очень популярны с древних времён. Эти супы были известны и широко распространены в римскую эпоху правления. В силу доступности и лёгкости выращивания лук — основной продукт для приготовления супа — был основной пищей для многих бедных семей. Современная версия приготовления лукового супа пришла из Франции в XVII столетии, тогда он готовился из корки сухого хлеба или гренок, бульона, говядины и слегка обжаренного или сырого лука. Суп украшают гренками.

Богатый аромат супа основан не столько на бульоне, сколько на пассерованном луке. Пассеровка в данном случае является процедурой, при которой лук, поджариваясь, приобретает румяный золотистый-коричневатый цвет, вызванный карамелизацией сахаров, содержащихся в луке.  Часто для придания супу особой пикантности в готовое блюдо перед завершением приготовления добавляют сухое белое вино, коньяк или херес, усиливая аромат, и настаивают суп в закрытой кастрюльке перед подачей на стол.

Суп готовят малыми индивидуальными порциями и часто подают гостям в той же посуде, в которой его готовили.

Происхождение 
У французов существует легенда, что луковый суп был впервые приготовлен королём Франции Людовиком XV. Однажды поздно ночью король захотел есть и не обнаружил в своём охотничьем домике ничего, кроме лука, небольшого количества масла и шампанского. Он смешал найденные продукты вместе, отварил их, и так получился первый французский луковый суп.

Александр Дюма в своем Большом кулинарном словаре предлагает более развернутую «королевскую» версию: король Польши Станислав, по пути в Версаль, попробовал в харчевне в Шалоне столь вкусный луковый суп, что потребовал и получил от повара рецепт, который и привез своему зятю Людовику XV. Однако существуют свидетельства, что суп изобретен намного раньше. В 1649 году в период Фронды был опубликован памфлет "последний луковый суп для Мазарини", в котором высмеивался первый министр Франции Мазарини.

Ещё одна легенда гласит, что луковый суп был необычайно популярен на парижских рынках. Работяги и торговцы подкреплялись им в ночное время. Этот обычай был особенно распространён в парижском районе Ле-Аль, «чреве Парижа» (Эмиль Золя), который в 1971 году был снесен.

Во времена третьей республики луковый суп был популярен у прожигателей жизни и считался лучшим средством от похмелья. Луковый суп традиционно подается в конце свадебного банкета. Луковый суп называли "супом пьяниц", так как он отлично согревает кровь и тонизирует организм.

В настоящее время луковый суп предлагается большинством ресторанов Парижа. Существует много региональных разновидностей супа. В Бордо в суп вливают молоко и загущают сырым яйцом или крем-фрешем. В Бретани его варят на курином бульоне, заправляют свежими сливками. В Лионе лук тушат в белом вине, а перед тем как поставить на стол кладут в суп гренки с сыром и ставят в печь на минуту, чтобы немного запечь. 

Во Франции блюдо считается зимним блюдом, его преимущественно едят поздней осенью и зимой.

Альтернативные названия 
Некоторые альтернативные названия супа:

 Soupe à l’oignon à la Parisienne
 Gratinée Parisienne
 Gratinée des Halles
 Gratinée Lyonnaise
 Soupe à l’oignon Lyonnaise
 Soupe à l’oignon Gratinée

Примечания

Литература 
 
 

Французские супы
Французская кухня
Блюда из лука